Schaan bezeichnet:

 die Gemeinde Schaan im Fürstentum Liechtenstein (Wahlkreis Oberland)

Schaan ist der Name folgender Orte:

 Schaan (Jüchen), Ortsteil von Jüchen im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Siehe auch: